«Варвар» () — американский фэнтэзийный приключенческий фильм 2003 года. Съёмки велись в Крыму с участием российских актёров.

Является ремейком фильма 1983 года «Охотник за смертью», а также содержит отсылки к фильмам «Конан-варвар» и «Королева Варваров».

Сюжет 
В некоторой стране правит коварный чародей-тиран Мункар, победивший короля Кэндора. Некоторые воины короля укрылись в лесу, и продолжили бороться, но и они уже побеждены. Странствующий рыцарь Кейн узнал во сне от колдуньи, что существуют магические кристаллы — Амулет Жизни, Меч Правосудия и Чаша Волшебства, с помощью которых можно восстановить в мире справедливый порядок, а также завоевать любовь принцессы Гретхен, которую злой Мункар заточил во дворце. В поисках кристаллов, сражаясь со злом, Кейн собирает команду друзей. Но Мункар первым находит Чашу Волшебства и с помощью неё создаёт свою тёмную армию, бой с которой и примет маленький и разношёрстный отряд Кейна.

В ролях 
 Майкл О’Херн — Кейн
 Мартин Коув — Мункар
 Александр Дьяченко — Зигрид
 Ирина Григорьева — Принцесса Гретхен
 Светлана Меткина — Гильда
 Дмитрий Шевченко — Кристо
 Юрий Думчев — Тёмный Принц
 Евдокия Германова — Ведьма
 Эвелина Блёданс — Севра
 Екатерина Дробыш — Дамсель
 Александр Ревенко — Толстый Король
 Ирина Карра — Ильза
 Юрий Петров — Король Кандор
 Юрий Данильченко — Вуди
 Кассандра Вентура — девушка из гарема

Дополнительно 
Съемки велись в Крыму — в Ялте на Ялтинской киностудии и на натуре: средневековом городе Чуфут-Кале, за стенами Генуэзской крепости, на вершине Ай-Петри и в Бахчисарайском дворце.

Все трюки в фильме поставили и исполнили местные каскадеры, а 15 «наложниц» для гарема Мункара специально отбирали в модельных агентствах Киева.
 
Для исполнителя главной роли Майкла О’Херна роль стала дебютной — он не профессиональный актёр, а спортсмен-бодибилдер и рестлер. Стоит отметить, что актёр Юрий Думчев тоже профессиональный спортсмен — шестикратный чемпион СССР в метании диска и толкании ядра.

В небольшой эпизодичной роли снялась будущая певица и звезда фильма «Шаг вперёд 2» Кэсси Вентура.

Продюсером фильма, как и оригинального фильма 1983 года «Охотник за смертью», выступил известный «король трэша» Роджер Корман. Некоторые кадры фильма являются кадрами из продюсируемого им же в 2001 году фильма «Гладиатрикс» Тимура Бекмамбетова.

Фильм имеет рейтинг «R» MPAA (лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого).

Источники 
 Xavier Desbarats — Barbarian // DeVilDead: L’actualité du Cinéma Fantastique…
 Игорь Чебыкин — В Крыму наследник Шварценеггера устроил побоище… // Комсомольская правда, 21 декабря 2001

Фильмы США 2003 года
Приключенческие фильмы США
Фильмы США в жанре фэнтези
Фантастические фильмы 2003 года